Braungart ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Braungart (* 1955), deutscher Germanist und Hochschullehrer
 Johannes Braungart (1803–1849), deutscher Landschaftsmaler und Zeichner
 Margarete Braungart (1947–1998), deutsche Museologin und Autorin
 Martin Braungart (1941–2007), deutscher Motorsport-Techniker und Manager
 Michael Braungart (* 1958), deutscher Chemiker, Hochschullehrer und Unternehmer
 
 Wolfgang Braungart (* 1956), deutscher Literaturwissenschaftler und Hochschullehrer 

Siehe auch:
 Braungardt